

Reis 

 Lendários

 Haroldo Klak
 Haroldo Dente de Guerra

 Noruega

 
 
 
 
 
 
 Dinamarca

 
 
 

 Inglaterra

 
 

Desambiguações de antropônimos